Битва при Фонтенуа — сражение между французскими войсками, с одной стороны, и союзными силами англичан, голландцев и ганноверцев у деревни Фонтенуа в Бельгии (провинция Геннегау) во время войны за австрийское наследство.

В апреле 1745 года Мориц Саксонский во главе большой французской армии начал наступление, опираясь на достижения в прошлом году. Изначально планировалось взять под контроль бассейн верхней Шельды, получив доступ к австрийским Нидерландам. Для этого была предпринята осада крепости Турне, для защиты этой операции основные силы были размещены в 5 милях (~9 км) юго-восточнее города. Для деблокирования Турне союзные войска (англичане, голландцы, ганноверцы) под начальством Уильяма Августа, герцога Камберлендского, и графа Лотаря Йозефа Доминика фон Кёнигсегг-Ротенфельса решили атаковать позиции французов у деревни Фонтенуа, сильные из-за природных условий и работы военных инженеров.

После неудачных действий на флангах голландцев (левый фланг) и бригадира Инголсби (правый фланг), Камберленд решил выиграть битву атакой по центру, не заручившись поддержкой со стороны собственных флангов. Несмотря на концентрированный огонь, британская и ганноверская пехота смогла достигнуть укреплений, пока Мориц Саксонский не ввёл на этот участок боя все имевшиеся силы. После этого союзники отступили в боевом порядке. Битва показала уровень французской обороны, основанной на огневой мощи и сильных резервах.

Обе стороны понесли большие потери, но французы удержали местность за собой, а Турне вскоре пал. После этого успеха началось быстрое наступление против дезорганизованных и малочисленных сил союзников: были захвачены города Гент, Ауденарде, Брюгге и Дендермонде. Отвод британской армии для подавления Якобитского восстания позволил Франции занять стратегические морские порты Остенде и Ньивпорт, создав угрозу логистическим связям Британии с Нижними Землями. К концу года Мориц Саксонский завершил завоевание большей части австрийских Нидерландов, что сделало его героем во Франции.

Предыстория 
В 1744 года Франция начала наступление в Нижних землях. Вскоре был захвачен ряд пограничных крепостей Западной Фландрии: в июне — Менен, Ипр и Кнокке, Вёрне пал в июле. Таким образом контроль над южной частью морской Фландрии оказался в руках у французов, однако приход Карла Лотарингского с армией в 70 000 имперских солдат в Эльзас изменил ситуацию. Из-за этого король Людовик XV и Луи де Ноай герцог де Ноай перебросили часть подразделений на юг, доверив уменьшившуюся фландрийскую армию в 50 000 — 60 000 солдат Морицу Саксонскому, получившему в марте титул маршала. Противостоявшая ему армия сторонников Прагматической санкции из 96 000 человек в основном состояла из британских и ганноверских отрядов генерала Джорджа Уэйда и голландских войск принца Морица Нассау. Хотя возлагавшиеся надежды были весьма крупными, эти полководцы немногого достигли в 1744 году против уступавшего в численности врага. Так, Уэйд выдвинулся к Лиллю, но позже он вступил в конфликт с австрийцами по поводу стоимости перевоза его артиллерии из Антверпена. Морицу удалось сохранить свои позиции в Куртре и по течению реки Лис. Эти события стали причиной падения британского правительства Джона Картерета и формированию новой администрации братьев Генри и Томаса Пелэмов.

На других театрах военных действий обстановка к концу 1744 года была иной. Австро-саксонские войска под командованием Карла Лотарингского и графа Трауна выбили прусского короля Фридриха II из Богемии; а королевство Пьемонта-Сардинии очистило север Италии от французских сил. Со смертью в январе 1745 года французского ставленника на титул императора Карла VII его преемник Максимилиан III всерьёз раздумывал над мирным договором. Организованная австрийцами кампания завершилась в апреле разгромом франко-баварского войска при Пфаффенхофене и поддержке Максимилианом кандидатуры мужа Марии Терезии на грядущих выборах императора Священной римской империи С выходом Баварии из войны австрийцы могли попытаться освободить Силезию от пруссаков, а Франция — сконцентрироваться на боевых действиях в Италии и Нижних землях.

В начале декабря 1744 года французский полководец подготовил план весеннего наступления в Нижних землях. В документе также просчитывались действия противников, с учётом возможных практических и политических проблем. К оппонентам Франции относили подписавших в январе 1745 года оборонительный Варшавский договор Британию, Голландскую республику, Австрию и Саксонию, выступивших в защиту Прагматической санкции и прав Габсбургов на императорскую корону. В Нижние земли был отправлен сын британского короля Георга II 24-летний принц и капитан-генерал Уилльям Август, герцог Камберлендский, австрийцы выбрали своим представителем опытного графа Кёнигсегга, голландские войска возглавлял принц Вальдек. Союзники рассчитывали перехватить инициативу за счёт создания передовых складов снабжения и начала военных действий. Основные базы снабжения британцев, выбранные генералом Лигоньером, находились в Генте, Ауденарде и Турне, голландский полководец Вандер остановил свой выбор на Монсе, Шарлеруа и Турне.

Прелюдия 

18 апреля 1745 года в Гаагу прибыл номинальный командующий силами союзников герцог Камберленд; через два дня он прибыл в Брюссель, где находилась сама армия. Здесь он встретился с Кённигсеггом, Вальдеком и командовавшим ганноверским контингентом генералом де Вендтом, имевшим приказ строго координировать свои действия с британцами. Согласно отправленному Камберлендом на родину «Состоянию союзных войск», на тот момент к ним относилось 30 550 пехоты и 12 000 кавалерии, позже эта армия достигла величины в 53 000. Молодой Камберленд, находившийся под влиянием общего оптимизма, в планах грядущей кампании завершал её в Париже, однако его наставник и командир британской пехоты Джон Лигонье выступил за осторожность из-за численного преимущества противника. Тем самым, войска сторонников Прагматической санкции перешли к оборонительной стратегии, ожидая действий французов.

Болевший водянкой (в XVIII веке считалась смертельным заболеванием) Мориц Саксонский отправился из Парижа на фронт 31 марта. 20 апреля он прибыл в Мобёж, имея под своим командованием войско в 95 000 человек: 69 000 пехоты и 25 600 кавалерии. Это равнялось 160 эскадронам и 100 батальонам. Число батальонов в источниках различается. Главной целью полководца в этой кампании было обретение контроля в верхнем бассейне Шельды, являвшимся сердцем австрийских Нидерландов. Для этого он обратился к услугам герцога де Ноай и участника Северной войны графа Ульриха фон Левендаля.

21 апреля граф д’Эстре отправился с кавалерийским отрядом к Монсу, в то время как Ду Шайла другим путём направился для объединения с ним в городских окрестностях. Но вся эта операция была организована французским маршалом с целью отвода глаз от намерения осадить Турне. В план осады Монса поверил сам герцог Камберленд, ожидавший скорой кончины Морица Саксонского.

Пока союзники в Брюсселе готовились к деблокированию Монса, Мориц Саксонский направился вниз по Шельде с основной частью своих сил; треть войска шла по левому берегу, две оставшиеся шли по правому для прикрытия и завлекания противника в бой. Захват Турне позволял французам выдвигаться на Гент и Ауденаарде, угрожая британским коммуникациям с Остенде и морем. Сама осада являлась приманкой для более оригинального манёвра — вовлечения в бой не успевшего набрать полную силу противника на выгодной французам территории. Маршал понимал, что начало осады одной из крупнейших крепостей противника в регионе создаёт угрозу, которую союзное командование не сможет проигнорировать.

Рытьё окопов у Турне началось 30 апреля, в полном соответствии с отправленным Версальский дворец в декабре 1744 года планом французского полководцем. Следить за осадой Мориц Саксонский поручил Левендалю, сконцентрировавшись на союзнических армиях. Об истинных планах французов их враги не знали вплоть до 28 апреля. Нерешительность отсрочила начало действий сторонников Прагматической санкции, прибывших 2 мая в Суаньи и задержанных там непогодой. 5 мая войска союзников достигли Камброна, где был сформирован резерв из ганноверцев под командованием генерала Мольтке. После этого они направились к Лёз-ан-Эно, где 50 эскадронов Ду Шайла находились в качестве корпуса наблюдения. После приближения союзников французский полководец отступил к Турне, заставив противника двигаться по запланированному французами маршруту.

Предварительные стычки 

Из Камброна войска двинулись к Moulbay, попав в зону досягаемости осадных орудий в Турне. Камберленд на тот момент оценивал максимальные силы противника в «31 батальон и 32 эскадрона». Вечером 9 мая союзные войска на завершающем этапе утомительного марша разметили на расстоянии мушкетного выстрела с французских аванпостов левый фланг у Maubray, правый — у Baugnies. Турне находился в шести милях (~10 км) к северо-западу.

С новыми данными Мориц Саксонский только убедился в намерении союзников снять осаду Турне с помощью марша со стороны юго-востока через деревню Фонтенуа и городок Антуэн на Шельде. Маршал начал поиск подходящей позиции, остановив свой выбор на месте у восточной стороны Шельды в 5 милях (9 км) к юго-востоку от крепости. Для защиты от возможной вылазки 8 000 гарнизона маркизу де Дрё-Брезе было оставлено 21 550 солдат в траншеях. Находившийся при армии Людовик XV вместе со своим сыном Луи осмотрел поле; ознакомившись с осадой Турне, он отправился в Шато де Калонне, между Турне и Антуэном. В тот же день, 8 мая, Мориц Саксонский начал выводить свои основные силы для участия в сражении.

Во время рекогносцировки 9 мая Камберленд, Кёнигсегг и Вальдек нашли укреплявших свои позиции у Фонтенуа французов и их пикеты у деревень Везон и Буржо. На следующий день генерал Кэмпбелл захватил Везон, куда были перемещён штаб Камберленда; голландцы на левом фланге овладели Буржо, после чего передовые части союзников теперь удерживали линию Перонна-Буржо-Везон. После повторной рекогносцировки командование войском Прагматической санкции решило отложить сражение до утра 11 мая.

Силы сторон 
Встретившиеся на поле боя две армии были почти равны по численности. Хотя среди историков нет полного согласия по отдельным вопросам, согласно общему мнению обе армии имели примерно по 50 000 солдат, при этом французы имели больше конницы, а союзники — пехоты. Часть историков указывает на численный перевес Франции, часть — на превосходство сторонников Прагматической санкции.

Союзные силы состояли из 53 000 солдат из 52 батальонов и 85 эскадронов, из них: 22 000 были голландцами, 21 000 британцами, 8000 ганноверцами и 2000 австрийцами. Войско имело от 80 до 105 пушек.

Французская армия состояла из 48 000 солдат: 32 000 пехотинцев из 55 батальонов, 14 000 кавалеристов в 101 эскадроне и 90-110 артиллерийских орудий, из которых минимум 86 были малыми четырёхфунтовыми батальонными орудиями.

Мориц Саксонский отдавал должное храбрости французской пехоты, по его мнению уступавшей противнику в дисциплине, обученности и тактике. В свою очередь командовавший союзниками 26-летний Камберленд, не имел большого опыта в командовании армией.

Битва

Оборонительные позиции французов 
Месторасположение французской армии было выбрано маршалом для наиболее выгодной обороны: правая часть его армии была в Антьене, центр — в Фонтенуа, левая часть укрылась в лесу Барри. Оборонительная линия находилась на краю возвышенности, в чём и заключались её мощь и преимущество: спуск во многих местах образовывал естественный гласис, по всей длине перед войском наклон усиливал урон от артиллерийского и мушкетного огня. Позиция была укреплена возведёнными редутами. Два из них находились на линии Фонтенуа-Барри, их защита была отведена двум полкам бригады из Э, каждое укрепление имело четыре пушки. Первый бруствер у Фонтенуа, известный как редут Э, сыграл главную роль во всей битве. В тылу и северо-восточнее от этих укреплений, в деревне Рамкруа, располагалось левое крыло, куда входило шесть батальонов ирландской бригады общей численностью в 3 870 человек. На правом фланге, между Фонтенуа и Антуэном, было выстроено три редута, укомплектованные пехотными полками Крийон, Беттан, Дисбах, Берон, и тремя спешенными драгунскими полками. Сам Антуэн охранялся семью батальонами, включая четыре ветеранских батальона Пидмонта, и шестью пушками. Также шесть 12-фунтовых пушек было размещено на противоположном от города берегу Шельды, нацеленные на левый фланг атакующего в этом районе противника.

Центр французской армии находился в небольшой деревне Фонтенуа. Эту позицию удерживала бригада Дофина, состоящая из трёх батальонов полка Дофина, а также батальон полка Бовези, имевшие шесть пушек. Главную тревогу у Морица Саксонского вызывала линия Фонтенуа-Барри, где он разместил швейцарскую гвардию, четыре батальона французской гвардии и бригаду Обтера, состоявшую из трёх батальонов швейцарского режима Куртена и батальона полка Обтер. В тылу Фонтенуа было оставлено три батальона полка Ле Руа. За первой линией обороны находилась пехота, за которой были размещены кавалерийские подразделения, слева упиравшиеся в дорогу Лёз-Турнэ, а справа бывшие на некотором расстоянии от Фонтенуа. Всего Мориц Саксонский обладал 60 батальонами и 110 эскадронами, из которых 6 000 были направлены к плацдармам у Калонне и Вольса для защиты возможных путей отступления и пресекания вылазок из Турнэ. Таким образом в грядущей битве могло участвовать 50 000 французских солдат. 100 орудий было размещено по всей оборонительной линии от Антьена до леса.

Атака союзных флангов 
11 мая в 14:00 союзные соединения заняли свои позиции. Британцы расположились на правом фланге вместе с ганноверцами (правее последних), голландцы при поддержке небольшого австрийского контингента (в основном состоявшего из всадников) расположились на левом. Крупная артиллерийская батарея союзников, от 40 до 50 орудий по данным французов, начала издалека обстреливать позиции противника. Однако нанесённый ущерб был минимальным, ибо большинство французских солдат были в лесу и на редутах, защищённые земляными насыпями, или в укреплениях в Фонтенуа. Представители обеих сторон сходятся на интенсивности огня, длившегося три часа.

Проведённая Камберлендом рекогносцировка по состоянию на вечер 10 мая так и не обнаружила расположенный рядом с лесом редут «Э», но эта информация была им получена ночью. После этого важно было оценить численность войск противника. Задача нейтрализации укрепления была дана Инголсби, получившему для этого командование над (12-м полком Дурера), (13-м полком Пултени), (43-им Хайлендским полком), и ганноверским полком Бошлангера. Пока эти силы атаковали на правом фланге, голландцы с австрийцами и ганноверцами по центру вместе с левым флангом атаковали Фонтенуа и Антуэн. Пока фланги находились под тяжёлым огнём, британская пехота могла штурмовать линию Фонтенуа-Барри и выбить оттуда основную часть французской армии.

Инголсби имел чёткий приказ герцога захватить редут «Э», заклепать находившиеся там пушки или развернуть их на противника. Около 6 часов утра Инголсби со своей бригадой направился к указанной цели, но затем остановился недалеко от леса. По словам адъютанта Камберленда Джорджа Кеппела, тот увидел в лесу войска неизвестной численности, и в ходе совещания с офицерами было решено прекратить движение. 'Лесными войсками' были грассины, смесь лёгкой пехоты и лёгкой кавалерии, упорно защищавшие эти позиции от союзников. Колебавшийся Инголсби запросил пушку, но, получив три 6-фунтовых орудия, атаку не начинал. Наконец Камберленд лично встретился с бригадиром, но к этому времени британская пехота уже выстраивалась на равнине перед Везоном для главного удара, в то время как на левом фланге голландцы готовились к взятию Фонтенуа и редутов между деревней и Антуэном. Было очевидно, что французская артиллерия нанесёт тяжёлый урон этим соединениям, тем самым момент для Инголсби был уже упущен. Поэтому князь приказал ему со своим отрядом присоединиться к основным британским силам под командованием Лигоньера. Камберленд решил игнорировать опасность на своём правом фланге, где после смертельного ранения командовавшего британской кавалерией генерала всадники встали в тылу у пехоты.

В итоге Лигоньер сообщил Камберленду о готовности действовать, как только голландцы начнут атаковать Фонтенуа. Ночью 10 мая левое крыло войска сторонников Прагматической санкции было сильнее продвинуто в сторону противника, чем правое. Тем самым принц Вальдек мог быстрее завершить диспозицию своих сил утром перед битвой, чем Лигоньер. Линия голландских войск слева направо состояла из 36 эскадронов кавалерии, затем шли восемь батальонов пехоты, четыре эскадрона и перед самим Фонтенуа - 12 батальонов, выстроенных в две линии. Но герцог из-за недостаточной разведки не знал о численности противника в деревне, к наступлению на которую голландцы подвезли три артиллерийских батареи. Защищённая укреплениями французская пехота подпустила голландцев ближе к своим позициям, после чего открыла огонь. Оставшиеся в живых наступавшие начали отступать В это время к Антуэну приближалась вторая колонна, прикрываемая с тыла конницей, они подверглись огню из трёх редутов и батареи на другом берегу Шельды. Из-за этого наступление было приостанволено, небольшая часть солдат бежала. Полковник Аппиус вёл бой всё время, пока возвращался в Ат.

К 22-30 британская и ганноверская пехота были готовы начать наступление, но фланговые атаки Инголсби и Вальдека провалились. Сохранившийся контроль французов над Фонтенуа и редутом Э ставил Камберленда и Кёнигсегга перед выбором: продолжить наступление или отступить, дожидаясь более благоприятных обстоятельств. Британский полководец склонялся к атаке, он решил лично участвовать в грядущей битве.

Союзная колонна 
Британские и ганноверские соединения были размещены в две линии. Первая британская линия, справа налево, состояла из трёх бригад:
 Гвардейской бригады: (1st, 3rd and 2nd foot guards)
 Бригады Понсонби: (1st Foot), Scots Fusiliers (21st Foot), Handaside’s (31st Foot));
 Бригады Онслоу: Onslow (8-й пехотный полк), Rothe’s/Sempill’s (25th Foot), Johnson’s (33rd Foot) and Howard’s (19th Foot)).
Вторая британская линия также состояла из трёх бригад:
 Бригады Говарда (first Howard’s brigade with Howard’s 'Buffs' (3rd Foot) on the right, the Welsh Fusiliers (23rd) Foot and Skelton’s (32nd Foot););
 Бригады Блэнда (second, Bland’s brigade of Sowle’s (11th Foot) and Bragg’s (28th Foot));
 Бригады Скелтона (Cholmondeley’s (34th Foot) and Bligh’s (20th Foot). Ганноверские полки находились слева).

Получив подкрепления в виде австрийской кавалерии и двух британских батальонов, включая хайлендский, голландцы начали повторную атаку, которая была отбита общими усилиями французов. Обескураженные голландцы после этого уже не участвовали в сражении и основной атаке на французские позиции. Хотя угроза для правого фланга была ликвидирована, Мориц Саксонский ожидал более трудного столкновения с британцами, ради чего в 10-15 покинул свою карету и сел на известного белого коня.

Отступление союзников 

Исходный беспорядок в союзной колонне был вскоре исправлен, когда батальоны начали сплачиваться вокруг своих знамён; после восстановления боевых формаций британцы и ганноверцы дисциплинированно отступили. Подвергавшиеся атакам с трёх сторон союзники осуществили боевой отход — арьергард колонны через промежутки времени открывал огонь по преследователям. Лигоньер сделал указания для прикрытия отступления: бригалы Скелтона (32nd) и Cholmondeley’s (34th) сформировали арьергард, Buffs удерживал кладбище, пока изгородь и овраг контролировался Чёрным дозором. Британская кавалерия на флангах организовала заслон для пехоты, особенно отличились Royal Horse Guards. Армия перестроилась за Везоном, после чего отступила в Ат. Там Камберленд расплакался из-за нанесённого поражения, обошедшегося в огромное количество жизней.

Мориц Саксонский обвинялся «паркетными генералами» за преследования врага лишь в пределах в 100 ярдов, что позволило отступавшим частям сторонников Прагматической санкции избежать разгрома. Но даже тогда союзные войска не имели проблем с дисциплиной и моралью, это касалось и конницы. Позже французский полководец объяснил произошедшее «мыслями о восстановлении порядка в участвовавших в сражении войсках», а также уничтожением имевшейся у него кавалерии в условиях относительной сохранности вражеской. Когда Людовик XV поехал поздравить своего полководца с отмщением за Пуатье,, персональная охрана помогла Морицу взобраться на лошадь и принять своего повелителя.

Последствия

После битвы 
Цифры потерь, хотя и не точные, оказались высокими для обеих сторон: французы не досчитались минимум 7 000 ранеными и убитыми; потери союзников оценивались от 10 000 до 12 000 человек. В последний раз подобные жертвы были явлены в ходе битвы при Мальплаке 1709 года во время войны за испанское наследство, свидетелем которой был 13-летний Мориц. После осмотра поля Людовик XV сказал своему сыну дофину Людовику Фердинанду: «Посмотрите, сколько крови стоит триумф. Кровь наших врагов по-прежнему остается кровью людей. Истинная слава — это их спасение». После битвы Мориц Саксонский преклонил колено и сказал королю: «Сир, теперь вы видите, что на самом деле означает война».

Мориц Саксонский за свои победы получил подарки от короля, включая замок Шамбор. Выигранное сражение сделало его героем в глазах прусского короля Фридриха II, которого он посетил в Сансуси в 1746 году.

Среди союзников именно голландцы получили наибольшую часть упреков от английских авторов, проигнорировавших провал ганноверских частей при Фонтенуа. Однако в официальном рапорте Камберленда действиям Кёнигсегга. Храбрость Камберленда не уберегла от критики его командирские решения, вроде отказа от зачистки леса Барри в начале битвы или создания адекватной системы разведки, в отсутствии которой Мориц имел время для укрепления позиций. Он не смог чётко изложить свои распоряжения, из-за противоречивого характера которых во много были связаны колебания Инголсби на правом фланге. Последний был подвергнут военному суду по обвинению в 'невыполнении полученных от герцога приказов штурмовать редут или батарею в последнем сражении при Фонтенуа'. Обвинение в невыполнении приказов было доказано, объяснение Инголсби об их непоследовательности было также принято. В итоге он был признан невиновным по обвинению в малодушии, отстранён от службы и получил разрешение на продажу должности.

Поглощённой использованием имевшейся пехоты, Камберленд оставил кавалерию бездействовать в тылу до наступления подходящего момента. Полагание на силу, а не манёвр, в итоге пошло на руку сделавшему особую ставку на оборону Морицу Саксонскому. Также британский полководец, действовавший скорее как командир батальона, чем генерал-капитан, никак не мог помешать французам сосредоточиться на подшефной ему колонне.Фонтенуа развеяло миф о превосходстве британской армии в Европе, заложенный ещё герцогом Мальборо., хотя сама по себе британская пехота оставалась сильнее своих французских противников.

Дальнейшие военные действия 

Победа при Фонтенуа привела к большим успехам французской армии. Потеряв надежду на выручку, Турне капитулировал 21 мая, а его цитадель продержалась до 20 июня и также сдалась. После ещё одного поражения союзников в сражении при Мелле 9 июля французы в середине июля захватили Гент с большими запасами оружия и продовольствия, 2200 голландских и 700 британских солдат попали в плен. Полевая армия союзников, насчитывавшая 35 тысяч человек и уступавшая французской в численности более чем в два раза, отступила к Дигему около Брюсселя. Брюгге и Ауденарде также сдались, и французы стояли на пороге Зеландии.

Триумф Морица Саксонского вдохновил Карла Стюарта на второе якобитское восстание. Молодой претендент с небольшим отрядом солдат вернулся в Шотландию для организации вторжения в Англию, имея некоторые основания на успех. Однако из Европы были возвращены 8 000 британских солдат, участвовавшие в битве при Фонтенуа. Высадка Стюарта в Шотландии и ошеломительная победа при Престопансе вынудили Камберленда вернуться в Англию со всей своей армией. Британское правительство, несмотря на своё беспокойство, ничего не могло противопоставить Франции в Европе.: охранявшиеся батальоном гвардейской пехоты и 4000 гарнизоном Дендермонде и ключевой порт Остенде пали в августе, в сентябре был утерян Ньивпорт. Только в Северной Америке к концу июня Уильяму Пеппереллу удалось захватить игравшую важную роль крепость Луисбург.

За три месяца Мориц Саксонский смог выполнить собственный план, обосновавшись на берегу Английского канала и реки Шельда. Британия была на грани утраты последних владений в Европе, что затрудняло дальнейшую координацию с союзниками на континенте. Капитуляция в начале октября города Ат констатировала власть Франции над большей частью австрийских Нидерландов. Сам Мориц, получивший статус героя в своей новой родине, вскоре начал угрожать Брюсселю и Антверпену.

Историк Рид Браунинг следующим образом отозвался об итогах битвы: «Поле победы было узким; плоды его были, тем не менее, богатыми.» Наполеон Бонапарт позже объявит, что победа при Фонтенуа на 30 лет продлила жизнь монархии Старого порядка.

Битва при Фонтенуа в культуре и искусстве

В литературе 
 По горячим следам французскую победу восставил Вольтер в «Поэме о битве при Фонтенуа». 
В романе Дени Дидро «Жак-фаталист и его хозяин» камердинер Жак получил ранение в битве при Фонтенуа («огнестрельная рана в колено, и одному богу известно, сколько приятных и неприятных последствий она повлекла за собой»).
 В романе «Остров сокровищ» доктор Ливси упоминает о своём участии в битве при Фонтенуа:

Не впервые я сталкивался со смертью — я служил в войсках герцога Кемберлендского и сам получил рану под Фонтенуа…

 В романе Клода Тилье «Мой дядя Бенжамен» эпизод об отставном сержанте Дюранто и его пуделе — участниках битвы при Фонтенуа.
 В романе Александра Дюма «Анж Питу» лишившийся ноги в сражении Папаша Клуи по милости Людовика Орлеанского поселился в принадлежащем ему лесу и получил право убивать по зайцу в день. 
 В романе Александра Дюма «Джузеппе Бальзамо» барон Бальзамо, он же граф Калиостро, разговаривая с бароном Таверне в его замке, пугает  хозяина.   

– Вы служили в королевском полку легкой кавалерии, который был потом разбит под Фонтенуа? 
– А вы и при Фонтенуа были? – насмешливо спросил барон Таверне. 
– Нет, – спокойно отвечал Бальзамо, – к тому времени я уже был мертв. 
Барон широко раскрыл глаза, Андре вздрогнула, а Николь торопливо перекрестилась.  

 Битва упоминается в рассказе Редьярда Киплинга «Бегство белых гусар» (1888 г.), о якобы полученой в результате сражения привилегии.
 Битва также описывается в историческом романе Эрнеста Капандю «Рыцарь курятника».

Кинематограф 
 В начале фильма Жана Кокто «Кровь Поэта» голос автора произносит: «Пока вдали гремели пушки битвы при Фонтенуа, в скромной комнате молодой человек…».

Примечания 
Комментарии

Ссылки на источники
Битва также описывается в романе Эрнеста Капандю «Рыцарь курятника».

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сражения Войны за австрийское наследство
Сражения по алфавиту
Сражения в Бельгии
Сражения Франции
Сражения Великобритании
Сражения Нидерландов
Май 1745 года
Сражения 1745 года